Miejscowości w Polsce 
 Lisowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Prochowice 
 Lisowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Kostomłoty 
 Lisowice – osada w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Kostomłoty 
 Lisowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Koluszki 
 Lisowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Działoszyn 
 Lisowice – wieś w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Pawonków

 Inne
 Lisowice – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon stryjski
 Lisowice – dawna gromada
 Lisowice – przystanek kolejowy w Lisowicach, w gminie Pawonków 
 Zobacz też Lisowice-Kolonia